Termin OK ima više značenja.
 Okej
 O.K. (film)
 Oklahoma, oznaka države